Huxley är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aldous Huxley (1894–1963), författare
 Andrew Fielding Huxley (1917–2012), fysiolog
 Julian Huxley (1887–1975), biolog
 Thomas Henry Huxley (1825–1895), brittisk biolog

Externa länkar 
 

Engelska efternamn